Sundbysjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sundbysjön (Dunkers socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (19,9 ha)
Sundbysjön (Runtuna socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (59,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn